New Albany and Salem Railroad Station steht für:

 Gosport New Albany and Salem Railroad Station 
 New Albany and Salem Railroad Station (New Albany)